Muiscasaurus es un género extinto de ictiosaurio oftalmosáurido que habitó en la actual Colombia durante el Cretácico Inferior. La especie tipo y única conocida es Muiscasaurus catheti.

Descubrimiento

Los restos fósiles de Muiscasaurus fueron encontrados en la Formación Paja, cuyos sedimentos están expuestos cerca del pueblo de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. Estos restos se hallaron 2010 en la zona media de la formación en una concreción calcárea, conocida como Miembro arcillolitas abigarradas que data de las épocas del Barremiense al Aptiense del Cretácico Inferior. Aunque se encontraron amonitas adheridas a los fósiles, su mala preservación impidió identificarlas y establecer de esta manera la estratigrafía y edad precisas del espécimen. El fósil hallado, catalogado como el espécimen holotipo CIP-FCG-CBP-74, consiste de un cráneo parcial junto con vértebras y algunas costillas que se hallaron asociadas al cráneo. Estos restos fueron denominados en 2015 como el nuevo género y especie Muiscasaurus catheti, siendo el nombre del género una referencia al pueblo indígena muisca del centro de Colombia, junto con el término en griego latinizado saurus, "reptil". El nombre de la especie, catheti, quiere decir perpendicular y se refiere a la forma de la abertura nasal. Los restos fueron preparados por el Centro de Investigaciones Paleontológicas en Villa de Leyva.

Descripción
Los fósiles de Muiscasaurus corresponden a un individuo juvenil, teniendo en cuenta la incompleta osificación de las vértebras y la proporciones del cráneo. Este carece la parte anterior del hocico, así como de en la parte posterior del cráneo, presentando cierta aplastamiento hacia la derecha. Los elementos de la mandíbula son muy delgados y largos, con algunos dientes preservados, los cuales son relativamente pequeños. Muiscasaurus era un animal relativamente grande: la longitud preservada del cráneo es de 45 centímetros, y, dependiendo de sus proporciones exactas, pudo tener entre 48 a 65 cm de longitud total craneal. Este individuo pudo tener 3 metros de largo, y hasta 5 metros de largo en los ejemplares adultos. Como todos los ictiosaurios avanzados, Muiscasaurus debió de tener un cuerpo compacto e hidrodinámico, con una cola en forma de media luna y las cuatro patas transformadas en aletas.

Muiscasaurus se diferencia de sus parientes más cercanos por una combinación de características: poseía un premaxilar muy delgado, una abertura nasal dividida parcialmente en dos óvalos por un proceso del hueso nasal en forma de púa, con la parte posterior vertical y la anterior más horizontal; en otros ictiosaurios oftalmosáuridos, la abertura estaba completamente abierta o completamente separada en dos. La región postorbital era estrecha y dotada de un cuadratoyugal delgado, los dientes eran muy delgados y carecían del esmalte grueso y con estrías, mientras que en ictiosaurios similares como las especies de Platypterygius y Pervushovisaurus los dientes eran más robustos y con surcos en el esmalte.

Filogenia
Muiscasaurus fue descrito con base en fósiles que fueron clasificados como pertenecientes a la familia de los oftalmosáuridos, la cual comprende a la mayoría de los ictiosaurios que vivieron durante el Jurásico Superior y el Cretácico. Parece que Muiscasaurus en particular ocupaba una posición muy basal dentro de la familia, ancestral con respecto al subgrupo compuesto por Platypterygius, Caypullisaurus y Brachypterygius (a pesar de que estos dos últimos géneros eran levemente más antiguos que el propio Muiscasaurus).

Cladograma basado en el análisis filogenético de Maxwell et al., 2015:

Paleobiología
En la Formación Paja además de Muiscasaurus, se habían recuperado anteriormente los restos fósiles de otro ictiosaurio, Kyhytysuka sachicarum; este último se diferencia de Muiscasaurus por sus características craneales y su dentadura, incluyendo dientes más gruesos, robustos y con un esmalte con surcos. Esto indica que mientras Kyhytysuka tenía probablemente una dieta generalista, probablemente Muiscasaurus era una forma mucho más especializada, alimentándose de presas más pequeñas y blandas. Esto muestra que los ictiosaurios durante el Cretácico aun mantenían cierta diversidad ecológica.

Referencias

Ictiosaurios de América del Sur
Ictiosaurios del Cretácico Inferior
Fósiles de Colombia
Animales extintos descritos en 2015